Vedegrambre blanco puede referirse a:

 el nombre común de la planta Aconitum vulparia; o
 el nombre común de la planta Veratrum album.